Il singolare del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Mariano Puerta 6-4, 7-6(4).

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (secondo turno)
  Nicolás Lapentti (quarti di finale)
  Fernando Meligeni (secondo turno)
  Stefan Koubek (semifinali)

 Francisco Clavet (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Franco Squillari (semifinali)
 Arnaud Di Pasquale (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2000
ATP Tour 2000